Qatar Ladies Open 2023 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Khalifa International Tennis and Squash Complex i Doha, Qatar i perioden 13. - 18. februar 2023. Det var den 21. udgave af Qatar Ladies Open siden den første turnering i 2001, og den var sæsonens fjerde turnering i kategorien WTA 500 på WTA Tour 2023. Turneringen afvikledes under navnet Qatar TotalEnergies Open som følge af et sponsorat fra TotalEnergies.

Singletitlen blev vundet af Iga Świątek, som i finalen besejrede Jessica Pegula med 6-3, 6-0, og som dermed vandt Qatar Open for andet år i træk. Świątek blev dermed den første spiller, der vandt turneringen to sæsoner i træk, siden Viktorija Azarenka sejrede i 2012 og 2013. Det var polakkens første turneringssejr i 2023 og hendes 12. WTA-titel i karrieren indtil da. Iga Świątek tabte blot fem partier i løbet af turneringen: et i anden runde mod Danielle Collins, et i semifinalen mod Veronika Kudermetova og tre i finalen, mens hun i kvartfinalen vandt på walkover mod Belinda Bencic. Det var første gang, at en damesingleturnering på dette niveau blev vundet med blot fem tabte partier, siden Suzanne Lenglen vandt Wimbledon-mesterskabet i 1925.

Sejren i damedoubleturneringen gik til Coco Gauff og Jessica Pegula, der ligesom Świątek vandt titlen for anden gang i træk. I finalen vandt det amerikanske par med 6-4, 2-6, [10-7] over Ljudmyla Kitjenok og Jeļena Ostapenko og blev dermed det første par, der med held forsvarede deres Qatar Open-titel i damedouble. Gauff og Pegula vandt deres første WTA-titel i 2023 og deres fjerde WTA-titel i alt som makkere.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 780.637 og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste fire uger før turneringens start.
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 15 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Qatar Open 2023 
 WTA - Doha 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023